Imperiali ist der Familienname von

 Imperiali (Adelsgeschlecht)

sowie folgender Personen:

 Barbara Imperiali (* 1957), britisch-amerikanische Chemikerin
 Giuseppe Renato Imperiali (1651–1737), italienischer Geistlicher und Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Lorenzo Imperiali (1612–1673), italienischer Kardinal
 Pierre Imperiali (1874–1940), belgischer Politiker